Кратер Тальбот () — небольшой ударный кратер в западной части Моря Смита на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь английского физика и химика Уильяма Тальбота (1800—1877) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Тальбот являются кратер Холдейн на северо-западе; кратер Рунге на востоке; кратер Уорнер на юго-востоке; а также кратеры Кисс и Видманштеттен на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 12,4 км, глубина 300 м.

Кратер имеет циркулярную форму и затоплен лавой, над поверхностью которой выступает лишь узкая вершина вала с высоким альбедо. Западная оконечность вала перекрыта маленьким кратером. Дно чаши ровное, без приметных структур.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Топографическая карта окрестностей кратера.
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны